Vilko Novak (1865. – 1918.), hrvatski skladatelj
 Vilko Novak (1909. – 2003.), slovenski etnolog, slavist i prevoditelj